Михаил Алексеевич Веселов (1920—1989) — участник Великой Отечественной войны, командир взвода 1232-го стрелкового полка (370-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), Герой Советского Союза, лейтенант.

Биография 
Родился 18 февраля 1920 года в пос. Спиридоновка, ныне Кинельского района Самарской области в семье рабочего. Русский.

В 1935 году окончил начальную среднюю школу. Работал в колхозе.

В Красной Армии с 1939 года. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В 1942 окончил курсы младших лейтенантов. Участник операции «Багратион».

Командир взвода 1232-го стрелкового полка комсомолец лейтенант Михаил Веселов отличился летом 1944 года. В ночь на 31 июля он со своим взводом на подручных средствах переправился через Вислу в районе г. Пулавы (Польша) и закрепился на её левом берегу. Весь следующий день взвод героически удерживал свои позиции на пулавском плацдарме, отразив 7 контратак.
        
После войны продолжал службу в Советской Армии. Член КПСС с 1945 года. В 1951 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава.

С 1955 года подполковник М. А. Веселов — в запасе. Жил и работал в г. Новороссийске Краснодарского края.

Награды 
 Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.
 Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени и двумя орденами Красной Звезды, а также медалями.

Память 
 Имя М. А. Веселова увековечено в списках Героев Советского Союза на мемориальной плите в Самаре.

Примечания

Ссылки 
 
 Городской округ Кинель - Герои Советского Союза
 Веселов Михаил Алексеевич

Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Пехотинцы Великой Отечественной войны